Монте Гранде има више значења:

 Монте Гранде
 Монте Гранде (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Монте Гранде (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Гранде (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Гранде (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Гранде (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Гранде (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Гранде (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Гранде (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Гранде (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Монте Гранде (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Гранде (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Гранде (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Гранде (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Гранде (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Гранде (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Гранде (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Гранде (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Монте Гранде (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Монте Гранде (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Монте Гранде (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Гранде (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Гранде (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Монте Гранде (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Гранде (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Гранде (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Гранде (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Гранде (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Гранде (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монте Гранде (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Гранде (Сан Блас Атемпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Гранде (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Монте Гранде (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Монте Гранде (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Монте Гранде, Ел Пастал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Монте Гранде, Нуево Мундо (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Монте Гранде (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Гранде, Ел Агила (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Гранде (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Гранде (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Гранде (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Гранде (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Гранде (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Гранде (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Гранде (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Гранде (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Монте Гранде (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Монте Гранде (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику